Alberto Anile (?) – giornalista, critico cinematografico e saggista italiano
 Antonino Anile (1869-1943) – anatomista, letterato e politico italiano
 Angelo Marcello Anile (1948-2007) – matematico e fisico italiano
 Francesco Anile (1962) – tenore italiano